Montague (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Montague (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Montague (Michigan), població dels Estats Units a l'estat de Michigan.
 Illa Montague, illa d'Alaska